Мариэ́тта Тигра́новна Степаня́нц (род. 16 октября 1935, Москва, СССР) — советский и российский  и востоковед, специалист по истории философии. Доктор философских наук (1974), профессор (1983), заслуженный деятель науки России (2002).

Биография 
Родилась в Москве, в семье служащего.

В 1959 году окончила восточный факультет МГИМО.

С 1959 года работает в Институте философии АН СССР (ныне РАН).

В 1974 году защитила докторскую диссертацию «Мусульманские концепции в философии и общественной мысли зарубежного Востока XIX—XX вв.» (специальность 09.00.03 — история философии).

Начиная с 1970-х годов совмещает научно-исследовательскую деятельность с педагогической.

В 1980—1994 годах — профессор Дипломатической академии МИД СССР (ныне РФ).

С 1995 года — профессор Государственного академического университета гуманитарных наук.

В настоящее время является также руководителем Центра восточной философии Института философии РАН, членом Исполкома International Society for Indian Philosophy, членом редколлегий трёх зарубежных журналов, в том числе «Philosophy East and West» (США).

Научная деятельность 
Работы Мариэтты Степанянц анализируют основные тенденции и направления философской мысли в странах мусульманского мира. Большое внимание уделяется исследованию философского мусульманского мистицизма и реконструкции философского ядра суфизма.
М. Т. Степанянц — автор первого отечественного учебника по истории восточных философий. В настоящее время она является одним из ведущих специалистов в области сравнительной философии, становилась участником и организатором многочисленных международных научных форумов и конференций, президентом VII и VIII конференций философов Востока и Запада (1995, 2000 — Гонолулу).

Награды 
В 1996 году Мариэтта Степанянц получила премию «Сарасвати самана» за достижения в области изучения индийской культуры и философии.

В 2001 году за научные достижения и заслуги в деле подготовки научных кадров она награждена президентом Таджикистана орденом «Ашраф».

В конкурсе на лучшую книгу Института философии РАН за 2001 год книга «Универсалии восточных культур» под редакцией Мариэтты Степанянц заняла 2 место в номинации «Коллективные монографии».

В 2006 году за выдающиеся научные работы в области изучения истории восточных философий и разработку методологии компаративных исследований удостоена высшей академической премии им. Г. В. Плеханова.

В конкурсе на лучшую книгу Института философии РАН за 2007—2009 год книга «Индийская философия: энциклопедия» под редакцией Мариэтты Степанянц заняла 1 место в номинации «Коллективные монографии».

В 2010 году награждена Серебряной медалью «За вклад в развитие философии».

В конкурсе на лучшую книгу Института философии РАН за 2010—2011 год книга «Философия буддизма: энциклопедия» под редакцией Мариэтты Степанянц заняла 1 место в номинации «Коллективные монографии».

Основные работы 
 Монографии
 Философия и социология в Пакистане. Очерки. — : Наука, 1967. — 150 с.
 Лотос на ладонях. Заметки о духовной жизни индийцев. — : Наука, 1971. — 142 с.
 Pakistan: Philosophy and Sociolology. — Moscow: Nauka, 1971. — 130 pp.
 Pakistan: Philosophy and Sociology. — Lahore: People`s Publishing House, 1972. — 150 pp.
 Lotoso Zviedas ant Delno (in Litvinian). — Vilnius: Leidykla «Mintis», 1973. — 142 pp.
 Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока XIX—XX вв. — : Наука, 1974. — 190 с.
 Ислам в философии и идеологии Востока. Учебное пособие кафедры марксистско-ленинской философии ИОН (на русском, английском и арабском языках). — , 1976-77. — 121 с.
 Islam val-israh bin al-ishtrakiya val-riasmaliya (in Arabic). — Beirut: al-Farabi, 1980. — 37 pp.
 Мусульманские концепции в философии и политике XIX—XX вв. — : Наука, 1982. — 248 с.
 Ислам и современная идейно-политическая борьба: Учебное пособие по спецкурсу. — : Дипломатическая Академия МИД СССР(ротопринт), 1984. — 144 с.
 Философские аспекты суфизма. — : Наука, 1987. — 192 с.
 The Philosophical Aspects of Sufism. — New Delhi: Ajanta Publications, 1989. — 109 pp.
 Islamic Philosophy and Social Thought (XIX—XX Centuries). — Lahore: People`s Publishing House, 1989. — 159 pp.
 Философия ненасилия: уроки гандизма. — : Знание, 1992. — 39 с.
 Индийская философия. Энциклопедия / отв ред. М. Т. Степанянц. — : Академический проект, 2009. — 950 с. — ISBN 978-5-98426-073-2.
 Восточные философии: Учебник для вузов. — : Академический проект, 2011. — 549 с. — ISBN 978-5-8291-1235-6.
 Статьи
 12 сессия Пакистанского философского конгресса в Лахоре // Вестник Академии наук СССР, № 7, 1965. — С. 70.
 12 сессия Пакистанского философского конгресса // Вопросы философии, № 9, 1965. — С. 158—180.
 На 41-й сессии Индийского философского конгресса // Вопросы философии, № 9, 1968. — С. 148—151.
 57-я сессия Индийского философского конгресса // Вопросы философии, № 10, 1983. — С. 152—155.
 Философское наследие суфизма в современном мире // Философское наследие народов Востока и современность. Москва: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1983. — С. 124—137.
 Восток и Запад: диалог философов // Вопросы философии. 1989. № 12. — С. 151—157.
 Человек в традиционном обществе Востока (опыт компаративистского подхода) // Вопросы философии, № 3, 1991. — С. 140—151.
 Всемирный день философии 2009 // Вопросы философии, 2010, № 4. — С. 6—11.
 Golden Mean as a Metaphorical Key to Understanding: The General and the Particular in Moral Philosophy// Comparative Ethics in a Global Age. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2006, pp. 43-52.

Примечания

Литература 
 
 Литман А. Д., Степанянц М. Т. Философия и социология в Пакистане // Народы Азии и Африки, 1968, № 3. — C. 186—187.
 Петр Резвых. Ислам с человеческим лицом // НГ Ex libris, 2003, N 20 (274). — С. 5.
 Степанянц // Философия. Энциклопедический словарь. / Под ред. А. А. Ивина. — : Гадарика, 2004. — С. 821—822.
  
 Лариса Роднянская. Философ Мариэтта Степанянц: «Жизнь сама выводила меня именно на мою дорогу» // Татарский мир. — № 3—4, Апр. 2005.
 К 70-летию Мариэтты Тиграновны Степанянц. Беседа с юбиляром, её наставниками и коллегами. Материал подготовлен Е. А. Фроловой // Мариэтта Степанянц. Мир Востока. Философия: прошлое, настоящее, будущее. — : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2005. — С. 4—24.
 Николай Бирюков. Ex orient lux. Об изучении и преподавании восточной философии // Пушкин, 1998, № 5(11). — C. 16—17.
 H. T. Norris. Marietta T. Stepaniants: Sufi Wisdom// Bulletin of The School of Asian & African Studies, 58:3, 1995, p. 622.

Ссылки 
 Страница на сайте Института философии РАН
 Мариэтта Тиграновна Степанянц об изучении восточной философии в СССР, месте сравнительной философии в современном мире, роли и положению философии в гуманитарной науке на сайте фонда «Устная история»
 Страница Мариэтты Степанянц на сайте Log-in.ru

Выпускники МГИМО
Историки философии
Женщины-философы СССР
Женщины-философы России
Лауреаты премии имени Г. В. Плеханова РАН
Сотрудники Института философии РАН
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Преподаватели ГУГН
Авторы учебников философии